Govern Nacional de Transició, òrgan de govern de Somàlia establert per la Conferència Nacional de Pau de Somàlia
 Globosat News Television, cadena de televisió per satèl·lit del Brasil
 Geschwindigkeitsüberwachung Neigetechnik, sistema d'alarma automàtic usat pel tren pendular a Alemanya